Contea di Harding o Harding County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Harding (Dakota del Sud)
 Contea di Harding (Nuovo Messico)